Gibraltars fodboldlandshold () repræsenterer Gibraltar i fodboldturneringer og kontrolleres af Gibraltar Football Association.

Historie

Island Games 
Før Gibraltar blev medlem af UEFA, deltog de jævnligt i fodboldkonkurrencer. Siden 1993 har de deltaget i Island Games, som er et multisportsstævne for små ø-nationer og øer, som ikke er selvstændigge nationer. Gibraltar vandt Island Games i 2007.

*Guld baggrund viser, at turneringen blev vundet. Rød kant viser, at turneringen blev holdt på hjemmebane.

UEFA/FIFA 
Landet blev medlem af UEFA i 2013 og spillede sin første kamp i dette regi 19. november samme år mod . I denne kamp benyttede manager Alan Bula blandt andet spillere fra den engelske liga, der havde familiemæssig tilknytning til Gibraltar, blandt andet Danny Higginbotham, der tidligere havde spillet i blandt andet Manchester United og Stoke. Denne beslutning var ikke lige populær i det lille samfund, og Bulas efterfølger, Jeff Wood, valgte ikke at benytte sig af denne mulighed, da han tiltrådte i 2015.

Seneste resulter og kommende kampe

Fodnoter

Referencer 

Fodboldlandshold i Europa